July peut faire référence à :

Patronyme 

 Miranda July (1974-), une actrice, scénariste et réalisatrice américaine,
 Pierre July (1906-1982), un homme politique français,
 Serge July (1942-), un journaliste français.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock formé à Ealing dans les années 60.

Album 

 , EP de Katatonia sorti en 2007.

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Katatonia présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de patronyme